Еле́на Кня́зева:
 Князева, Елена Георгиевна (род. 1958) — единственная в российской армии женщина в звании генерала.
 Князева, Елена Львовна (род. 1983) — российская певица, актриса и телеведущая, автор текстов песен.
 Князева, Елена Николаевна (род. 1959) — российский философ.